Патиньо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Патиньо, Мария (род. 1971) — испанская радио- и тележурналистка.
 Патиньо, Хуан Габриэль (род. 1989) — парагвайский футболист, защитник.
 Патиньо, Адриан (род. 1895 — 1951) — боливийский военный музыкант.